Deux sous-marins de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Vox, d'après la traduction en latin du mot « voix »:

 le , un sous-marin de classe Undine lancé en 1943, transféré aux Forces navales françaises libres sous le nom de  ;
 le , un sous-marin de  lancé en 1943 pour remplacer le précédent ;

Vox